Manchester City FC vann sin första trofé på ca 40 år säsongen 2010/2011 genom att vinna FA-cupen med 1-0 mot Stoke på Wembley efter mål av Yaya Touré. Samme spelare avgjorde även semifinalen mot Manchester United på samma arena månaden innan, vilket förstärkte bilden av det dyra nyförvärvet från Barcelona som extra lyckosamt. City kom på tredje plats i Premier League, men nådde inga framgångar i vare sig UEFA Europa League eller ligacupen. Dock innebar tredjeplatsen att klubben nådde Champions League för första gången på 43 år. Manchester City fortsatte under året att göra extravaganta spelarköp för stora pengasummor. Förutom Touré anslöt även namn som David Silva, Mario Balotelli, Aleksandar Kolarov, Edin Džeko och James Milner.

Spelartrupp

Målvakter
  Shay Given
  Joe Hart

Backar
  Jérôme Boateng
  Wayne Bridge
  Aleksandar Kolarov
  Vincent Kompany
  Joleon Lescott
  Micah Richards
  Kolo Touré 
  Pablo Zabaleta

Mittfältare
  Gareth Barry
  Nigel de Jong
  Adam Johnson
  James Milner
  David Silva
  Yaya Touré
  Patrick Vieira
  Shaun Wright-Phillips

Anfallare
  Emmanuel Adebayor
  Mario Balotelli
  Edin Džeko
  Jô
  Carlos Tévez

Premier League

Matcher

Tabell

Källa: Barclays Premier League

Bästa målskytt
  Carlos Tévez 19
  Mario Balotelli 6
  Yaya Touré 5
  Adam Johnson 4
  David Silva 4

FA-cupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Ligacupen

Tredje omgången

UEFA Europa League

Playoff

Gruppspel

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Manchester City FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2010/2011